Тонко́в (Тонко́ва) — фамилия. Известные носители:
 Тонков, Вадим Сергеевич (1932—2001) — советский эстрадный артист и актёр (дуэт Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична).
 Тонков, Владимир Николаевич (1872—1954) — советский анатом, генерал-лейтенант, действительный член АМН СССР.
 Тонков, Георгий (1975—2008) — болгарский самбист и дзюдоист.
 
 Тонков, Николай Иванович (род. 1966) — российский ярославский управленец и политик.
 Тонков, Павел Сергеевич (род. 1969) — советский и российский шоссейный велогонщик.